Saint-Maclou ist der ame mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Maclou, Département Eure
 Saint-Maclou-de-Folleville, Département Seine-Maritime
 Saint-Maclou-la-Brière, Département Seine-Maritime
Siehe auch:
 St-Maclou (Rouen) für die gleichnamige Kirche in Rouen
 Aître Saint-Maclou für den zugehörigen Friedhof